

Населені пункти та їхні частини

 Даново — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Даново — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Даново — село в гміні Кольно Кольненського повіту Підляського воєводства
 Даново — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Даново — село в гміні Мілкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Даново — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Даново — частина села Клімашевниця в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства

Примітки